Nils Alstrup Dahl kan syfta på:

* Nils Alstrup Dahl (1876–1940), norsk konstnär 
 Nils Alstrup Dahl (1911–2001), norsk teolog
 Niels Griis Alstrup Dahl (1777-1834), norsk militär och politiker
 Niels Griis Alstrup Dahl (1778–1852), norsk präst och politiker